Por Hágalo usted mismo puede referirse a:
Hágalo usted mismo, filosofía, contracultura y práctica de la fabricación o reparación de cosas por uno mismo.
Hágalo usted mismo, álbum de la banda musical chilena Los Tres.
«Hágalo usted mismo», canción del disco homónimo de Los Tres.
Hágalo usted mismo, programa de televisión chileno de la empresa Sodimac.